Falò. Fuoco alpino (Höhenfeuer) è un film del 1985 diretto da Fredi M. Murer.

Riconoscimenti 
 1985 - Festival del cinema di Locarno
 Pardo d'Oro

Collegamenti esterni 
 

Pardo d'oro
Film drammatici
Film che trattano il tema dell'incesto